Kotuń (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Siedlecki
 Kotuń (Mazovië), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië in het district Siedlecki
 Kotuń (Groot-Polen), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen in het district Pilski